Дми́трий Льво́вич Игна́тьев (1771—1833) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

Биография 
Дмитрий Игнатьев родился 13 апреля 1771 года в дворянской семье.

В октябре 1795 года записан подпрапорщиком в Преображенский полк, а в декабре 1797 года уволился от службы с чином гвардии прапорщика. До 1806 года не служил, посвятив это время учёбе, а в октябре 1806 года вновь определился на военную службу в том же чине подпрапорщика.

В феврале 1807 года был переведён корнетом в Гусарский лейб-гвардии полк и с ним принимал участие в ряде сражений, в частности в битвах при Гутштадте, под Гейльсбергом и баталии под Фридландом.

С лета 1808 года Игнатьев участвовал в шведской войне, совершил переход через Ботнический залив на Аландские острова.

В начале Отечественной войны 1812 года Игнатьев был в армии графа Витгенштейна адъютантом при главнокомандующем, всё время отступления находился в арьергарде, а при наступлении в авангарде; отличаясь выдающеюся храбростью, исполнил много трудных и опасных поручений, передавая распоряжения главнокомандующего и за отличие получил орден Св. Владимира 4-й степени.

За отвагу в бою под Полоцком, Игнатьев был удостоен 4 сентября 1812 года ордена Святого Георгия 4-го класса,  и чина полковника.

Постоянно был с графом Витгенштейном и во время заграничного похода; после битвы народов он произведён был в генерал-майоры.

13 мая 1822 года Игнатьев по болезни был уволен в отставку с мундиром и пенсией.

Дмитрий Львович Игнатьев умер 15 июля 1833 года в селе Богородицкое будучи тульским губернским предводителем дворянства.

Семья 

 Отец — Лев Алексеевич Игнатьев (ум. 1798).
 Жена — Надежда Ивановна Барышникова
 Дети:
 Иван (1823—1873)
 Анна (1824—1916), муж — Георг фон Бок
 Дмитрий (1827 — ?), его дочь Софья — замужем за В. А. Чижовым
 Николай (1830—1882)

Награды 
 орден Святого Георгия 4-й ст.,
 Орден Святого Владимира 3-й ст.,
 Орден Святой Анны 1-й ст.;
 прусский Пур ле Мерит,
 австрийский Леопольда,
 баденский Военный Карла Фридриха;
 золотая сабля «за храбрость»

Примечания

Ссылки 
 
 

Лейб-гусары
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Дмитрий
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генерал-майоры (Российская империя)
Тульские губернские предводители дворянства
Преображенцы